«Горькие слёзы Петры фон Кант» () — кинофильм немецкого режиссёра Райнера Вернера Фасбиндера 1972 года. Сценарий написан Фасбиндером на основе собственной пьесы. Название фильма имеет подзаголовок: «История болезни, посвящённая той, которая стала здесь Марлен».

Сюжет 
Петра фон Кант, успешный модельер одежды, переживает сложный период жизни. Оба её брака закончились неудачно, дочь она ненавидит, мать её не понимает. Единственный преданный ей человек — секретарша Марлен, молчаливая и готовая терпеть от хозяйки всё что угодно. Петра влюбляется в молодую девушку Карин. Карин же нужен лишь пропуск в мир высокой моды, сама Петра её не интересует. Играя на её чувствах, она манипулирует Петрой, пытаясь добиться своих целей.

Постепенное психологическое развитие сюжета строится на диалогах Петры с близкими ей женщинами. В конце фильма Петра остаётся одна.

В ролях

Награды 
Фильм получил следующие награды:

Примечания

Ссылки 

Фильмы ФРГ
Фильмы-драмы Германии
Фильмы Германии 1972 года
Экранизации пьес
Фильмы ЛГБТ-тематики Германии
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы о модельерах
БДСМ в фильмах
Фильмы на немецком языке